Charolais steht für:
 Grafschaft Charolais, französische Landschaft
 Charolais, französische Rinderrasse
 Charolais (Käse), französischer Käse

Charolais ist der Name folgender Personen:
 Charles de Bourbon, comte de Charolais (1700–1760), französischer Prinz und Libertin